Sad Wings of Destiny е втори студиен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Определян е като албума, с който групата създава окончателно своя звук и имидж. Показва широко разнообразие от стилове и текстури, вдъхновени от Queen, Deep Purple и Black Sabbath. Victim of Changes е осем-минутна песен с тежки рифове, високи вокали и китарни сола. Роб Халфорд се шегува, че феновете трябва да изгорят своите копия на Rocka Rolla. Gull осигуряват бюджет от £2000 за създаването на албума. Членовете на групата се ограничават до само едно хранене дневно, а някои от тях имат и друга работа: Типтън е градинар, Даунинг работи във фабрика, а Хил е шофьор на бус за разнасяне.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара, пиано
 Йън Хил – бас
 Алън Муур – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1976 година